Тракторное — название населённых пунктов:

Россия 
Тракторное — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.
Тракторное — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.

Украина 
 Тракторное — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Тракторное — село в Михайловском районе Запорожской области.

См. также 
 Тракторный